Fairmile ist:

 Fairmile (Dorset), Ortsteil von Blandford Forum und Weiler in Dorset, England
 Fairmile (Surrey), Ortsteil von Cobham und Weiler in Surrey, England
 Fairmile (Devon), Ortsteil von Talaton und Ottery St Mary und Weiler in Devon, England
 Fairmile (Oxfordshire), ein Ortsteil von Henley-on-Thames in Oxfordshire, England
 Fair Mile Hospital, eine frühere Irrenanstalt
 Fairmile Marine, ein britischer Bootsbauer